Luts ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Luts (1904–1993), estnisch-schwedische Malerin und Grafikerin
 Oskar Luts (1887–1953), estnischer Schriftsteller
 Siim Luts (* 1989), estnischer Fußballspieler 
 Theodor Luts (1896–1980), estnischer Filmregisseur

LUTS ist die Abkürzung für:
 Lower Urinary Tract Symptoms, Symptomatiken der unteren Harnwege

Siehe auch:
 Lutz
 Luz